__БЕЗКН__

Percrocutidae (Перкрокутидае — „окорјеле хијене”) је изумрла породица мачколиких звијери из натпородице Herpestoidea, која је у периоду од средњег Миоцена до касног Плиоцена настањивала подручје Европе, Африке и Азије. Ову породицу сисара су чинили родови Dinocrocuta и Percrocuta. Стручни назив за чланове ове породице сисара је перкрокутиди.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Percrocuta,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 
Представници породице Percrocutidae су по својој грађи тијела наликовали на представнике породице хијене.

Еволуција 
Најранији знани фосилни остаци представника ове породице су из периода средњег Миоцена са подручја јужне Европе и западне Азије, и припадали су врстама из рода Percrocuta. Ове ране врсте су већ имале велике преткутњаке у вилицама, али нису посједовале масиван угриз као касније врсте из рода Dinocrocuta, из периода касног Миоцена.

Систематика

Историја класификације 
У почетку, родови Percrocuta и Dinocrocuta су уврштавани у потпородицу Percrocutinae (унутар породице хијене), но касније је утврђено да ова два рода припадају засебној породици Percrocutidae, која је у блиском сродству са породицом хијене. Једно вријеме, изумрли родови Belbus и Allohyaena су били груписани унутар породице Percrocutidae, но каснија истраживања су указала на то да су ова два рода у ствари припадници породице хијене. Према мишљењу неки научника врсте из изумрлог рода виверида Africanictis би можда требале да се уврсте као примитивни представници ове породице звијери.

Класификација 
 Породица: †Percrocutidae
 Род: †Dinocrocuta
 †Dinocrocuta algeriensis
 †Dinocrocuta gigantea
 †Dinocrocuta salonicae
 †Dinocrocuta senyureki
 Род: †Percrocuta
 †Percrocuta abessalomi
 †Percrocuta carnifex
 †Percrocuta hebeiensis
 †Percrocuta leakeyi
 †Percrocuta miocenica
 †Percrocuta tobieni
 †Percrocuta tungurensis

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Percrocutidae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Herpestoidea
 Stenoplesictoidea

Референце

Литература 
 Jordi Agustí: Mammoths, Sabertooths and Hominids 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe, Columbia University Press, 2002. . 
 Morales, J. & Pickford, M. (2006) A large percrocutid carnivore from the Late Miocene (ca. 10-9 Ma) of Nakali, Kenya. Annales de Paleontologie, 92: 359-366.
 Werdelin, L. & Solounias, N. (1991). The Hyaenidae: taxonomy, systematics and evolution. Fossils and Strata 30: 1-104.

Спољашње везе